Mužská čtyřhra US Open 2017 probíhala na přelomu srpna a září 2017. Do deblové soutěže newyorského tenisového grandslamu nastoupilo šedesát čtyři dvojic. Obhájcem titulu byla čtvrtá nasazená britsko-brazilská dvojice Jamie Murray a Bruno Soares.

Každý z vítězů si do žebříčku ATP připsal 2 000 bodů a společně si rozdělili částku 675 000 dolarů.

Fin Henri Kontinen a Brazilec Marcelo Melo vstoupili do turnaje jako soupeři o post deblové světové jedničky na žebříčku ATP. Melo hrající v páru s Łukaszem Kubotem musel postoupit alespoň do semifinále, aby získal šanci Kontinena vystřídat na čele. Ve druhém kole však soutěž opustil.

Za nesportovní chování v průběhu prvního kola dvouhry udělili organizátoři Italovi Fabiu Fogninimu pokutu ve výši 24 tisíc dolarů. Disciplinárná komise následně rozhodla o jeho vyloučení z US Open 2017 s hrozbou doživotního zákazu startu na Grand Slamu. Skončil tak i ve třetím kole mužské čtyřhry v páru se Simonem Bolellim.

Vítězem se stal dvanáctý nasazený nizozemsko-rumunský pár Jean-Julien Rojer a Horia Tecău, který ve finále zdolal španělské turnajové jedenáctky Feliciana Lópeze a Marca Lópeze po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 2000 bodů a získali po triumfu ve Wimbledonu 2015 druhou společnou grandslamovou trofej z mužské čtyřhry. Jean-Julien Rojer vybojoval dvacátý pátý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Horiu Tecău to bylo třicáté třetí takové turnajové vítězství.

Po utkání uvedl Rojer: "Klíčem k úspěchu je nikdy se nevzdávat a dobře s partnerem komunikovat. V tom spočívá naše silná stránka. Celé dva týdny jsme tu hráli skvěle. Blahopřeji také Felicianovi a Marcovi. Jsme velmi dobří kamarádi. Dnešní zápas rozhodlo pár míčků. Rozhodně si taky zasloužili vyhrát."

Nasazení párů 
  Henri Kontinen /  John Peers (semifinále)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (2. kolo)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (1. kolo)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinále)
  Ivan Dodig /  Marcel Granollers (3. kolo)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (1. kolo)
  Ryan Harrison /  Michael Venus (1. kolo)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (3. kolo)
  Rohan Bopanna /  Pablo Cuevas (2. kolo)
  Feliciano López /  Marc López (finále)  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (vítězové)
  Brian Baker /  Nikola Mektić (1. kolo)
  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (2. kolo)
  Santiago González /  Donald Young (1. kolo)  Samuel Groth /  Ajsám Kúreší (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2017